Lecco (provincie), een provincie in de Italiaanse regio Lombardije
Lecco (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie